Мас может означать:

Персоналии

Мас, Леонардо (род. 1972) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.
 Мас, Луис (род. 1989) — испанский шоссейный велогонщик.
 Мас, Нельсон Себастьян (род. 1984) — уругвайский футболист.
 Мас, Оскар (род. 1946) — аргентинский футболист, нападающий.
 Мас, Эммануэль (род. 1989) — аргентинский футболист, защитник клуба «Сан-Лоренсо».
 Мас, Энрик (род. 1995) — испанский шоссейный велогонщик.
 Мас-Колелл, Андреу (род. 1944) — испанский и американский экономист каталонского происхождения.
 Мас Конде, Сальвадор (род. 1951) — испанский дирижёр.

Мас-и-Гаварро, Артур (род. 1956) — каталонский политик.

Мас, Адрианюс (1907—1996) — нидерландский яхтсмен, призёр Олимпийских игр.
 Мас, Аннелиз (род. 1960) — нидерландская пловчиха.
 Мас, Дик (род. 1951) — нидерландский режиссёр, сценарист, продюсер и композитор.
 Мас, Дирк (1659—1717) — голландский художник, живописец, гравер Золотого века Голландской живописи.
 Мас, Йоханнес (1900—1977) — нидерландский велогонщик, призёр Олимпийских игр.
 Мас, Николас (1634—1693) — голландский художник.
 Мас, Николас (велогонщик) (род. 1986) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Мас, Чарке (1974—2004) — нидерландская художница.
 Мас, Шерил (род. 1984) — голландская сноубордистка, выступающая в хафпайпе и слоупстайле.

Другое 
 Мас — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии.
 Мас-Кабардес
 Мас-Кабардес (кантон)
 Мас-Сент-Пюэль
 Мас-де-Барберанс
 Мас-де-Кур
 Мас-де-лас-Матас
 Мас-д’Овиньон
 iMac
 МАС — аббервиатура Международного астрономического союза.

См. также 
 Маас (значения)
 МАС (кириллица)
 Масс
 Мас-д’Азиль